Příjmení Ševčík a Ševčíková nosí více osobností:

 Adam Ševčík (* 1993), český fotbalista
 Anna Ševčíková (1922–???), slovenská bezpartijní politička, poslankyně SNR a FS za normalizace
 Eva Ševčíková (* 1970), česká zpěvačka
 František Bedřich Ševčík (1824–1896), český profesor vídeňské polytechniky
 František Ševčík (1942–2017), český hokejista
 Hana Ševčíková (* 1970), česká filmová a divadelní herečka a dabérka
 Jana Ševčíková (* 1953), česká dokumentaristka
 Ján Ševčík (1896–1965), slovenský poválečný politik za Demokratickou stranu, politický vězeň
 Jaroslav Ševčík (* 1965), český hokejista
 Jaroslav Ševčík (numismatik) (* 1928), numismatik
 Jaroslav Ševčík (choreograf) (1932–2005), slovenský choreograf a režisér
 Jiří Ševčík (* 1966), český hokejový obránce
 Jiří Ševčík (1940-2022) vysokoškolský pedagog, kurátor, teoretik umění
 Josef Ševčík (1906–???), český politik, poválečný poslanec za národní socialisty, po roce 1948 v exilu
 Julius Ševčík (* 1978), český filmový scenárista a režisér
 Karel Ševčík (* 1939), československý hokejista
 Karol Ševčík (1950–2019), slovenský fotbalista, rozhodčí a delegát SFZ
 Libor Ševčík (1946–2016), český žurnalista a publicista
 Lumír Ševčík (1921–2016), český akademický malíř, ilustrátor, grafik a typograf
 Marián Ševčík (* 1953), slovenský fotbalista, útočník
 Miroslav Ševčík (* 1958), český ekonom
 Monika Ševčíková (* 1959), česká malířka
 Oldřich Ševčík, český architekt
 Otakar Ševčík (1852–1934), český houslista a hudební pedagog
 Oto Ševčík (1931–2003), český divadelní režisér
 Petr Ševčík, více nositelů tohoto jména, viz rozcestník
 Václav Ševčík (grafik) (*1932), pedagog, grafik, typograf, fotograf
 Václav Ševčík (* 1953), hudebník, zpěvák a podnikatel
 Vincenc Ševčík (1862–1921), katolický kněz, meziválečný poslanec a senátor za ČSL
 Vlastimil Ševčík (1927–2002), český právník, po sametové revoluci poslanec FS za OF, soudce Ústavního soudu

jiný význam
 lidové označení pro rybu ježdík obecný
 krajový název pro hřib žlutomasý

Podobná příjmení 
 Ševčenko
 Šefčík

Externí odkazy